Николай Кобзев:
 Кобзев, Николай Васильевич (1939—2009) — русский советский поэт.
 Кобзев, Николай Никифорович (1925—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы.
 Примечания